Waldron kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Waldron (udde), 
 Mount Waldron, berg,

Storbritannien
 Waldron, England – en ort i Heathfield and Waldron, Wealden, East Sussex, England

USA 

 Waldron, Arkansas, countyhuvudort, Scott County, 
 Waldron, Indiana, Shelby County, 
 Waldron, Michigan, Hillsdale County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar